Долго Бърдо може да се отнася за:

 Долго Бърдо – село в Словения, регион Средна Словения, община Лития
 Долго Бърдо – село в Словения, регион Средна Словения, община Любляна